Gerd – satellite naturale del pianeta Saturno
 GERD – sigla inglese per la malattia da reflusso gastro-esofageo (da Gastro-Esophageal Reflux Disease)
 Gerd – nome proprio di persona scandinavo femminile
 Gerd – ipocoristico tedesco e olandese del nome proprio di persona maschile Gerardo
 Gerðr – divinità della mitologia norrena